Otovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Otovice (okres Karlsbad)
 Otovice (okres Náchod)